Grez (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Le Grez – francuska gmina w regionie Kraj Loary